NTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Normanton (Queensland) (Australia)